IC Project jest zamkniętym oprogramowaniem firmy nGroup System służącym do zarządzania projektami i komunikowania się w kontekście prowadzonych projektów.
Nazwa wzięła się od angielskiego „I see project”, czyli „Widzę projekt”. Jest to w 100% polskie rozwiązanie, które wspiera firmy w pracy projektowo-zadaniowej, oferuje wiele możliwości na poprawny obieg plików i dokumentów, a także usprawnia komunikację firmową. IC Project to kompleksowe rozwiązanie - narzędzie łączy wiele funkcjonalności, a przy tym jest intuicyjne i przejrzyste w obsłudze. Jest to również rozwiązanie, które wspiera pracę zdalną na wielu płaszczyznach.

Podstawowe funkcje oprogramowania 
 Zarządzanie kontrahentami (CRM) i współpraca w obrębie programu
 Zarządzanie zadaniami za pomocą tablic Kanban
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem wykresu Gantta
Mierzenie czasu pracy 
Zarządzanie budżetem projektów 
Interaktywny kalendarz 
System zgłoszeń serwisowych
Zarządzanie urlopami i nieobecnościami
 Fakturowanie
Trójstronny system powiadomień
 Komunikator wewnętrzny
 Przeliczanie kosztów poprzez kompetencje zasobów ludzkich

Kluczowe wspierane procesy firmowe 
 Współpraca zespołu w dowolnym czasie i miejscu 
 Zorganizowane zarządzanie plikami i dokumentami firmowymi
 Zarządzanie firmową na poziomie menadżerskim 
 Automatyzacja pracy
 Najwyższy poziom organizacji firmowej 
 Zwiększenie produktywności zespołu  
 Zorganizowanie pracy zdalnej

IC Project jest oprogramowaniem pracującym w modelu SaaS w chmurze.

Linki zewnętrzne 
 https://icproject.com

Oprogramowanie do zarządzania projektami